Orontius ist:

Name folgender Personen:

 Orontius von Lecce, legendärer erster Bischof von Lecce, Märtyrer und Heiliger
 Orontius Modestus (fl. 445), legendärer erster Bischof von Carpentras und Heiliger
 Orontius Finnaeus, Gelehrtenname von Oronce Finé (1494–1555), französischer Mathematiker und Kartograf

Außerdem:
 Orontius (Mondkrater), benannt nach Oronce Finé